Старобасма́нный путепро́вод — инфраструктурный объект в Москве, «развязывающий» в двух уровнях Старую Басманную улицу (которая с 1918 по конец 1980-х называлась ул. Карла Маркса) и Алексеевскую соединительную линию.

Расположение 
Сооружение находится над путями перегона Каланчёвская—Курский вокзал линии МЦД-2 и будущей линии МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожная».

Поблизости расположена Петропавловская церковь.

История 
 1959 год — сооружён на месте старого, дореволюционной постройки.

Характеристики 

 Основной пролёт = м
 Общая длина:
 Ширина моста =

Ссылки 
 Мосты и путепроводы
  Путепровод Карла Маркса (Старобасманный) — Москва
 На карте 2GIS.
 Старобасманный путепровод